Das Engie Open Andrézieux-Bouthéon 42 2021 war ein Tennis-Hallen-Hartplatzturnier für Frauen in Andrézieux-Bouthéon. Es war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2021 und fand vom 25. bis 31. Januar 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Engie Open Andrézieux-Bouthéon 42 2021 fand am 25. und 26. Januar 2021 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste 

 JE = Junior Exempt

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen

Einzelnachweise 

ITF Women’s World Tennis Tour 2021
Tennisturnier in Andrézieux-Bouthéon